Kobylnice ist der Name mehrerer Orte:

 Kobylnice (Slowakei), Gemeinde im Okres Svidník, Slowakei
 Kobylnice u Brna, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Kobylnice nad Doubravou, Gemeinde im Okres Kutná Hora, Tschechien
 Kobylnice u Mladé Boleslavi, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Kobylnice (Koroužné), Ortsteil von Koroužné, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Kobylnice, Ortslage von Lipno nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Tschechien